Osoby:
 Dirk-Alexander Grams - niemiecki malarz
 Friedbert Grams - niemiecki polityk
 Natalie Grams - niemiecka lekarka
 Rod Grams - amerykański polityk
 Siegfried Grams - niemiecki polityk
 Wolfgang Grams - niemiecki terrorysta

Zobacz też:
 Gramss
 Krams